Саван:

 Саван — одежда для усопшего или покрывало, которым накрывают тело в гробу.
 Саван, Збигнев (1904—1984) — польский актёр кино, театра и телевидения; также театральный режиссёр и директор театров.

География 
 Саван ()  — область Кот-д’Ивуара.
 Саван () — округ Маврикия.
 Саван () — район в округе Булеленг, Бали.
 Саван — потухший вулкан на Камчатке

См. также 
 Савант